Friedau bezeichnet:
 Die bis 1919 untersteirische Gemeinde, heutige Kleinstadt und Gemeinde im Nordosten Sloweniens „Ormož“
 Die Ruine Burg Friedau am Bündner Rhein
 Die steirische Industriellenfamilie Ritter von Friedau

Siehe auch:
 Fridau